Дэнни Тиатто (; род. 22 мая 1973, Мельбурн) — австралийский футболист, игравший на позиции левого защитника.

Клубная карьера

Ранние годы 
Тиатто начал свою профессиональную карьеру в клубе «Буллен Лайонс», в котором хорошо себя зарекомендовал и обеспечил переход в «Мельбурн Найтс». Новому клубу Дэнни помог стать двукратным подряд национальным чемпионом. В 1996 году половину сезона провёл в итальянском клубе «Салернитана». В следующем году он перешёл в швейцарский «Баден». 25 ноября 1997 года на правах аренды перешёл в английский «Сток Сити». Единственный гол Тиатто забил 7 марта 1998 в домашнем матче против «Хаддерсфилд Таун».

«Манчестер Сити» 
Летом 1998 года за 300000 Фунт стерлингов Тиатто подписал контракт с «Манчестер Сити». В первом сезоне Дэнни отметился недисциплинированностью и большим набором жёлтых карточек. В следующем сезоне он помог клубу выйти в Премьер-лигу. В сезоне 2000/01 «Сити» вылетел обратно в Первый дивизион, но Тиатто зарекомендовал себя как борющегося игрока, за что был признан в том сезоне Игроком года «Манчестер Сити». В следующем сезоне клуб вновь вернулся в элитный дивизион. В 6 туре против «Блэкберн Роверс» вышел на замену и через 6 минут получил красную карточку, за что надолго сел на скамейку запасных. Травмы также ограничили его выступления: сыграв в 13 матчах за последние 2 года пребывания в «Сити». Летом 2004 года, после того как контракт с манчестерским клубом истёк, Тиато подписал 2-летний контракт с «Лестер Сити».

«Лестер Сити» 
В «Лестер Сити» использовался в качестве левого вингера или центрального полузащитника. Он был основным игроком клуба и любимцев фанатов, за что в 2005 году был признан Игроком сезона «Лестера». Однако, в сезоне 2005/06 Дэнни редко выходил из-за недисциплинированности и травмы.

Тиатто стал капитаном клуба, переняв повязку у Мэтта Эллиотта, когда шотландец в 2005 году завершил карьеру. В конце сезона 2005/06 новым капитаном стал Педди Маккарти.

«Брисбен Роар» 
В феврале 2007 года Тиатто перешёл в «Брисбен Роар». 1 июля Дэнни дебютировал в товарищеском матче против южноафриканского клуба «Суперспорт Юнайтед». В 21 туре забил дебютный клуб в ворота «Перт Глори».

«Мельбурн Найтс» 
После того, как Тиатто поссорился с главным тренером «Роар» Ангелос Постекоглу, Тиатто ушёл из «Брисбена». В 2010 году он подписал контракт с «Мельбурн Найтс». Позже он выступал за «Сент-Олбанс Сейнтс», «Верриби Сити» и «Поинт Кук».

Клубная статистика

Карьера в сборной 
Был включён в состав олимпийской сборной Австралии на Летние Олимпийские игры 1996 в Атланте.

Дебют за национальную сборную Австралии состоялся в 1995 году. Был включён в составы на Кубок наций ОФК: 1996 и 2000. На обоих «соккеруз» становились чемпионами. За 10 лет международной карьеры Тиатто провёл 23 матча и забил 1 гол.

Гол за сборную

Статистика

Достижения

Клубные 

 Чемпион Австралии: 1994/95, 1995/96

Международные 

 Чемпион Океании: 1996, 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль
 Профиль

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Мельбурн Найтс»
Игроки ФК «Баден»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Сток Сити»